José María Vargas puede referirse a:

 José María de los Dolores Vargas Ponce (1786 - 1854) presidente de Venezuela.
 José María Vargas, gobernador de Yucatán, México en 1868.
 José María Vargas Vila (1860 -1933) escritor colombiano.
 José María Vargas Pacheco (1874 - 1956) político costarricense.
 José Vargas (1922 - 1996) futbolista ecuatoriano.